Jesús Castro (piłkarz urugwajski) – piłkarz urugwajski, pomocnik
 Jesús Castro (piłkarz meksykański) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju
 Jesús Castro - hiszpański aktor